Michelin steht für:

 Michelin, französischer Reifenhersteller
 Guide Michelin, einen Hotel- und Reiseführer
 Michelin-Männchen, eine Werbefigur, siehe Bibendum

Michelin ist der Familienname folgender Personen:

 André Michelin (1853–1931), französischer Industrieller, Mitbegründer des Unternehmens Michelin
 Clément Michelin (* 1997), französischer Fußballspieler

 François Michelin (1926–2015), französischer Industrieller
 Henri Michelin († 1898), französischer Pomologe

 Reginald Michelin (1903–1998), britisch-jamaikanischer Colonel, Polizeichef in Barbados und Jamaika

Siehe auch:
 Micheline